Simpsonictis (Симпсониктис — „симпсонова ласица”) је изумрли род плацентални сисара, из изумрле потпородице Viverravinae унутар изумрле породице Viverravidae, који је у периоду од раног до касног палеоцена настањивао подручје Сјевернe Америкe.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Simpsonictis.

Временска распрострањенст рода Simpsonictis унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Viverravinae

Референце

Литература 

 L. Van Valen (1969) "Evolution of dental growth and adaptation in mammalian carnivores." Evolution 23(1):96-117
 K. D. Rose (1981) "The Clarkforkian Land-Mammal Age and Mammalian Faunal Composition Across the Paleocene-Eocene Boundary." University of Michigan Papers on Paleontology 26:1-197
 G. F. Winterfeld (1982) "Mammalian paleontology of the Fort Union Formation (Paleocene), eastern Rock Springs Uplift, Sweetwater County, Wyoming." Contributions to Geology, University of Wyoming 21(1):73-112
 J. E. Hartman (1986) "Paleontology and biostratigraphy of lower part of Polecat Bench Formation, southern Bighorn Basin, Wyoming." Contributions to Geology, University of Wyoming 24(1):11-63
 T. E. Williamson and S. G. Lucas (1993) "Paleocene vertebrate paleontology of the San Juan Basin, New Mexico." New Mexico Museum of Natural History Bulletin 2:105-136
 R. C. Fox and G. P. Youzwyshyn (1994) "New primitive carnivorans (Mammalia) from the Paleocene of western Canada, and their bearing on relationships of the order." Journal of Vertebrate Paleontology 14(3):382-404
 R. Secord (1998) "Paleocene mammalian biostratigraphy of the Carbon Basin, southeastern Wyoming, and age constraints on local phases of tectonism." Rocky Mountain Geology 33(1):119-154

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке